Wang Fu (filòsof) (王符), filòsof de la Dinastia Han
 Wang Fu (eunuc) (王符), eunuc de la cort Han
 Wang Fu (Tres Regnes) (王甫), oficial administratiu de Shu Han durant el període dels Tres Regnes
 Wang Fu (pintor) (王紱), pintor de la Dinastia Ming